HMS Malta ist der Name folgender Schiffe:

 HMS Malta (1800), ein Schoner, 1800 von der Royal Navy erbeutet und in Gozo umbenannt
 HMS Malta (1795), ein Linienschiff, 1795 als Guillaume Tell gebaut, 1800 durch die Royal Navy erbeutet, 1840 abgewrackt
 HMS Malta (1854), ein Raddampfer, ehemals Britannia, 1854 von der Royal Navy angekauft, 1856 verkauft
 HMS Malta (D93), nicht fertiggestellter Flugzeugträger der Malta-Klasse